Juno je ženské křestní jméno latinského původu. Je spojováno s iove (Jove), původně Diove ze slova *Dionova. Na začátku 20. století, se odvodilo z latinského -iuvenis ("mládí"), skrze synkopovaná podoba iün- (jako ve slově iünix "jalovice" a iünior "mladší").

Skloňování jména 
 1. pád (nominativ) - Kdo? Co? - Juno
 2. pád (genitiv) - Bez koho, čeho - bez Junony
 3. pád (dativ) - Komu? čemu? - Junonin, Junino
 4. pád (akuzativ) - Koho? Co? - Junoně
 5. pád (vokativ) - Oslovujeme - Juno
 6. pád (lokál) - O kom? O čem? - O Junoně
 7. pád (instrumentál) - S kým? S čím? - S Junonou

Známé nositelky 
 Juno Lucina – římská bohyně manželství, žen a zplození, manželka Jupitera
 Juno Champion – dcera muzikanta Willa Championa
 Juno Rassi – dcera Mazdacka Rassiho a Zanny Roberts Rassi
 Juno Temple – britská herečka
 Juno Wright – dcera herců Jeffreyho Wrighta a Carmen Ejogo

Externí odkazy 
 
 Behind the Name

Ženská jména
Ženská jména latinského původu